Тамарашени:
  — село на реке Проне-Средняя у канала Авлев-Тамарашени — 
 Тамарешени — бывшее село к северу от Цхинвала —